BitSpirit — торрент-клиент и менеджер закачек для P2P сетей, eDonkey2000 и Direct Connect. Написан на C++ и основан на исходном коде BitComet.

Возможности программы 
 дисковое кэширование загружаемых данных
 обмен мгновенными сообщениями с другими пиринговыми сетями
 IP-фильтрация
 UPnP и NAT переадресация
 расширенные функции контроля скорости
 планировщик загрузок
 работа через HTTP/SOCKS4/5 протоколы и прокси-сервер
 файловый менеджер
 поддержка DHT
 предварительный просмотр загружаемого файла
 поддержка мультитрекера
 возможность автоматического выключения ПК после завершения загрузок
 oдновременное скачивание нескольких файлов
 компрессия по алгоритму GZip
 поддержка протокола IPv6
 поддержка magnet-ссылок
 поддержка Unicode
 интеграция в браузер Internet Explorer
 поддержка функции «boss key»
 многоязычность (включая русский)
 возможность подмены User-agent

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Настройки клиента BitSpirit v2

Примечания 

Бесплатное программное обеспечение
BitTorrent-клиенты